Margaret Court e Evonne Goolagong erano le detentrici del titolo, ma solo Goolagong ha partecipato in coppia con Virginia Wade.

Goolagong e Wade hanno perso in semifinale contro Patricia Coleman e Karen Krantzcke.

Helen Gourlay e Kerry Harris hanno battuto in finale 6–0, 6–4 Colemand e Krantzcke.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno
 Evonne Goolagong /  Virginia Wade (semifinali)
 Gail Chanfreau /  Ol'ga Morozova (semifinali)
 Helen Gourlay /  Kerry Harris (campioni)
 Patricia Coleman /  Karen Krantzcke (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1972